Ring může být:

 vymezené zápasiště pro bojové sporty jako je box, Muay Thai, wrestling apod.
 název pro prsten, okruh, případně tržiště či náměstí v germánských jazycích, z toho např.
vídeňský Ring, vnitřní okružní třída ve Vídni
Red Bull Ring, závodní okruh v Rakousku
 Nürburgring, závodní okruh v Německu
Rock am Ring, hudební festival v Německu
Ring of Kerry, turistický okruh v Irsku
 Hungaroring, závodní okruh v Maďarsku

 příjmení
 Alexander Ring (* 1991), finský fotbalista
 Barbra Ring (1870–1955), norská spisovatelka
 Cyril Ring (1892–1967), americký herec
 Laurits Andersen Ring (1854–1933), dánský malíř
 Max Ring (1817–1901), německý spisovatel
 Pieter de Ring (1615/1620–1660), nizozemský malíř

 kultura
 Ring (film), japonský hororový film z roku 1998, a jeho americký remake:
The Ring, v češtině Kruh, americký hororový film z roku 2002
The Ring Two, v češtině Kruh 2, americký hororový film z roku 2005
 Skull Ring, album amerického zpěváka Iggyho Popa
 Ring of Fire, country píseň (proslavená Johnnym Cashem)

 informatika
 Ring (software), messenger
 úroveň zabezpečení v privilegovaném režimu procesoru
 Token ring, technologie lokální sítě
 Wake-on-ring, specifikace, která umožňuje „vzbudit se“ z režimu spánku

 biochemie
 RING ubiquitin ligáza, třída ubiquitin ligáz
 RING finger, proteinová doména

Související články 
 Ring Ring
 Ringo

Externí odkazy